|}

Die Bahnstrecke Târgu Mureș–Deda–Gheorgheni ist eine Hauptbahn in Rumänien. Sie verläuft entlang des Flusses Mureș im Osten Siebenbürgens.

Geschichte 
Die Bahnstrecke entstand zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf dem Territorium Ungarns innerhalb der habsburgischen Doppelmonarchie. Nach Inbetriebnahme der Linien von Alba Iulia nach Târgu Mureș 1871 und von Sfântu Gheorghe nach Adjud in Rumänien in den Jahren 1897/1899 sollten weitere Gebiete im Osten Siebenbürgens verkehrstechnisch erschlossen werden. Gheorgheni (ung. Gyergyószentmiklós) erhielt bereits 1907 Bahnanschluss von Süden her. Nahezu gleichzeitig wurde durch das breite Tal des Mureș eine Bahn von Westen her gebaut. 1909 wurde die Strecke fertiggestellt.

Nach dem Ersten Weltkrieg gelangte die Region an Rumänien; die Strecke wurde von der rumänischen Staatseisenbahn Căile Ferate Române übernommen. Infolge des Zweiten Wiener Schiedsspruches kam die Trasse von 1940 bis 1944 vorübergehend nochmals zu Ungarn.

Heutige Situation 
Die Strecke ist eingleisig und von Deda nach Gheorgheni elektrifiziert. Der letztgenannte Abschnitt ist Teil der wichtigen Fernverbindung von Brașov nach Satu Mare. Es verkehren auf ihr täglich mehrere Schnellzüge. Eine große Rolle spielt weiterhin der Güterverkehr. Von etwas geringerer Bedeutung ist das Teilstück von Târgu Mureș nach Deda.

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Rumänien
Bahnstrecke TarguMuresDedaGheorgheni
Bahnstrecke TarguMuresDedaGheorgheni